Berlepsch steht für:

 Apfelsorte, siehe Berlepsch
 Kolibri-Art Berlepsch-Amazilie, siehe Grünweißamazilie (Amazilia viridicauda),
 Berlepsch (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Schloss Berlepsch in Witzenhausen

Berlepsch ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold von Berlepsch († 1379), landgräflicher Erbkämmerer und Marschall
 August von Berlepsch (1815–1877), deutscher Imker, Bienenforscher, Erfinder und Autor
 August Adolph von Berlepsch (1790–1867), deutscher Forstmann
 Burkhardt von Berlepsch (1619–1691), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter
 Carl Heinrich von Berlepsch, fürstlich-würzburgischer Generalfeldmarschallleutnant
 Carl Ludwig von Berlepsch (1791–1848), preußischer Landrat und Mitglied der kurhessischen Ständeversammlung
 Caspar von Berlepsch († 1521), landgräflicher Erbkämmerer und Hofmeister
 Dietrich Otto von Berlepsch (1823–1896), deutscher Jurist und Kirchenpolitiker
 Eitel von Berlepsch (1539–1602), Kommandant der Festung Ziegenhain und landgräflicher Gouverneur der Grafschaft Ziegenhain
 Emilie von Berlepsch (1755–1830), deutsche Schriftstellerin
 Erich Volkmar von Berlepsch († 1589), Oberhofrichter in Leipzig und Oberhauptmann in Thüringen
 Erich Volkmar von Berlepsch (Kreishauptmann) (1707–1749), fürstlich-sächsischer Amtshauptmann in Weißenfels
 Friedrich Ludwig von Berlepsch (1749–1818), deutscher Adliger, Hofrichter, Land- und Schatzrat im Königreich Hannover und Publizist
 Gabriel von Berlepsch (* 1984), deutscher Film- und Theaterschauspieler
 Georg Friedrich von Berlepsch (1727–1799), deutscher Domdechant, Konsistorialpräsident und Rittergutsbesitzer

 Hartmann von Berlepsch (1601–1671), landgräflicher Erbkämmerer, sächsischer Offizier
 Heinrich Moritz von Berlepsch (1736–1809), Komtur der Deutschordensballei Thüringen (1795–1809)
 Hermann Alexander von Berlepsch (1814–1883), Schriftsteller 
 James von Berlepsch (1935–2008), Schauspieler und Theatergründer
 Karl von Berlepsch (1882–1955), deutscher Schriftsteller, Lyriker und Maler
 Karl Friedrich von Berlepsch (1821–1893), Standesherr und Politiker
 Lina von Berlepsch (1829–1899), deutsche Schriftstellerin
 Maria Goswina von Berlepsch (1845–1916), schweizerisch-österreichische Schriftstellerin und Journalistin
 Marie Gertrude von Berlepsch (1654–1723), Hofdame am Hof Karls II. von Spanien
 Otto Wilhelm von Berlepsch (1618–1683), landgräflicher Erbkämmerer, sächsischer General

 Thimon von Berlepsch (* 1978), deutscher Zauberkünstler und Hypnotiseur
 Thomas Christian von Berlepsch († 1752), landgräflicher Erbkämmerer und Generallieutenant in der Hessen-kasselschen Armee
 Tilo von Berlepsch (1913–1991), deutscher Schauspieler